Козн, Анри: Коэн, Анри (?—1930) — бельгийский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Коэн, Анри (1808—1880) — французский нумизмат, библиограф и композитор.